Kastanéa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kastaniá (ort i Grekland, Thessalien, Trikala, lat 39,71, long 21,38), 
 Kastaniá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Kastaniá (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Kastanéa (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis), 
 Kastanéa (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías), 
 Kastanéa (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Kastanéa (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Kastaniá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías), 
 Kastaniá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 
 Kastaniá (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kozánis, 
 Kastanéa (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar